Les Proseriata sont un ordre de vers plats.

Liste des familles 
Lithophora Steinbock, 1925
Archimonocelidae Meixner, 1938
Coelogynoporidae Karling, 1966
Monocelididae Hofsten, 1907
Monotoplanidae Ax, 1958
Otomesostomatidae Hofsten, 1907 	 	 	 
Otoplanidae Hallez, 1892
Famille indéterminée
Japanoplana Ax, 1994
Unguiphora Sopott-Ehlers, 1985
Nematoplanidae Meixner, 1938
Polystyliphoridae Ax, 1958
Famille indéterminée
Alloeostyliphora Curini-Galletti, Oggiano, & Casu 2001

Vision phylogénétique

Références 
Meixner, 1938 : Turbellaria (Strudelwuermer). I. Turbellaria (Strudelwuermer). 1: Allgemeiner Teil. Die Tierwelt der Nord und Ostsee 33 IVb pp. 1-146.
Tyler, Schilling, Hooge & Bush 2006 : Turbellarian taxonomic database. Version 1.5  Base de données

Liens externes 

Proseriata